Церковь Успения Пресвятой Богородицы — храм в селе Ловецкие Борки Луховицкого района Московской области. Приход церкви входит в Луховицкий благочиннический округ Московской епархии Русской православной церкви.

История 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы ведёт свою историю от деревянной церкви в честь  святых бессребреников Кира и Иоанна, построенной в селе Ловецкие Выселки в 1786 году Александром Ивановичем Рославлевым, участником дворцового переворота, совершённого Екатериной Великой именно в день памяти святых бессребреников Кира и Иоанна, 28 июня 1762 года.

В 1854 году построена новая деревянная церковь, а в конце XIX века была построена каменная Церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященная 25 августа 1891 года. Храм изначально не имел колокольни, которая была пристроена позже. В советское время церковь закрыли и использовали в качестве зернохранилища.

Устройство 
Архитектура церкви сочетает формы готики и русско-византийского стиля. Церковь имеет форму креста. Построена из облицовочного кирпича. Частично сохранились росписи и резной деревянный иконостас.
Церковь имеет три придела, соединённых между собой:
 престол в честь Успения Пресвятой Богородицы — главный
 престол в честь святых бессребреников Кира и Иоанна
 престол — данные потеряны

Современная жизнь 
Церковь возвращена верующим и вновь открыта в 2001 году. До 2006 года, приход был приписан к Церкви Трёх Святителей в Белоомуте. В настоящее время ведутся реставрационные работы. Богослужения проводятся только во дни престольных праздников.

Духовенство 
Настоятель храма — протоиерей Сергий Тимохин

Примечания 

Ловецкие Борки
Ловецкие Борки